Pentodon kan syfta på:

 Pentodon (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Pentodon (växter) – ett släkte av växter